Dildo (voorwerp), een langwerpig voorwerp van plastic of latex
 Voorbinddildo, een dildo bevestigd aan een tuigje om de heupen
 Dildo (plaats), een dorp op Newfoundland in Canada
 Dildo Island, een eiland voor de kust van dat dorp
 Dildo Key, een eiland in de baai van Florida.